Stone Ridge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Stone Ridge, Antarktis,

USA 

 Stone Ridge (ås i USA, Arkansas), Newton County, 
 Stone Ridge (ås i USA, Tennessee), Wayne County, 
 Stone Ridge (ås i USA, Virginia, Scott County), 
 Stone Ridge (ås i USA, Virginia, Lee County), 
 Stone Ridge (ås i USA, West Virginia), Jackson County, 
 Stone Ridge (ort), New York, Ulster County, 
 Stone Ridge (ås i USA, Pennsylvania, Carbon County), 
 Stone Ridge (ås i USA, Pennsylvania, Schuylkill County), 
 Stone Ridge (ås i USA, Arizona), Cochise County, 
 Stone Ridge (ås i USA, Kalifornien), Trinity County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar